Fortress Pass kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Fortress Pass, British Columbia, bergspass, 
 Fortress Pass, Nunavut, bergspass,